Clube de Futebol Rio de Janeiro, é uma agremiação esportiva de Magé, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 2 de Agosto de 2001.

Clube de Futebol Rio de Janeiro (2001-2017) 

O Clube de Futebol Rio de Janeiro, inicialmente concebido como Associação Desportiva Grande Rio, já disputava as competições de base há doze anos, mas o nome e o registro só foram formalizados em 2002.

O clube foi uma das maiores oportunidades para jovens talentos do futebol em Piabetá, Magé. Possuia um centro de treinamento com oito campos. Eram seis campos oficiais, sendo um destinado aos jogos, dois alternativos para treinos, além de mais dois projetados. Havia, ainda, um projeto para a construção de um futuro estádio no próprio local.

Fundado pelo professor Ênio Farias, o clube teve uma vasta quantidade de jogadores revelados para o futebol internacional como o meia Carlos Alberto, que jogou no Club de Regatas Vasco da Gama.

Em 2009, sagrou-se campeão Estadual da Terceira Divisão do Rio de Janeiro, categoria Juniores, ao vencer na final o Leme Futebol Clube Zona Sul por 4 a 3. A equipe profissional disputou o mesmo campeonato, não conseguindo passar da primeira fase, quando foi eliminado por Clube Atlético Castelo Branco, Heliópolis Atlético Clube e Rubro Social Esporte Clube.

Entre 2017 e 2018 o clube disputou as competições sob o nome de Rio de Janeiro/Maricá através de uma parceria entre o Rio de Janeiro e o Maricá. Em 16 de julho de 2018, foi oficializada a "fusão" (transferência da vaga) para o Maricá Futebol Clube.

 Títulos 
 *      Vice campeão da Copa Rei Davi 2016 sub 13, Campeonato dá região.
      Campeão da Liga Mageense de Desportos sub13- 2016.
 Vice campeão da Liga  Mageense de Desportos sub 13- 2015.
  Campeão Estadual da Terceira Divisão de Juniores' 2009;
 Vice-campeão da Liga Mageense de Desportos (categoria Juvenil) - 2010;
 Vice-campeão da Liga Mageense de Desportos (categoria Mirim) - 2010;
 Festival de Futebol - Professor Ênio Farias (Categoria Juvenil) - Vice-campeão de 2003;
 Campeão Infantil - 14ª Copa Light de Futebol de 2007;
 Vice-campeão do Troféu Prefeito Nélson do Posto - Piabetá - 2000;
 Vice-campeão Juvenil da 15ª Copa Light de Futebol de 2008;
 Vice-campeão da Copa A Gazetinha Nacional - Troféu Cidade de Santa Maria de Jetibá/ES - 2004;
 Vice-campeão Mirim da Copa Light - 2003;
 Vice-campeão Mirim da 15ª Copa Light de 2008;
 Campeão Mirim do Troféu Édson de Lima - Liga Mageense de Desportos - Pres. José Fernandes - 2005;
 Campeão Mirim - Troféu Renato do Posto Jr. - Liga Mageense de Desportos - 1998;
 Torneio Início - Campeão Infantil - Governo Charles Cozzolino - Liga Mageense de Desportos - 1996;
 Campeão do Torneio Início - Mirim - 1996;
 Campeão Infantil da Liga Mageense de Desportos - Adm. de José Fernandes - 2005;
 Vice-campeão de Juniores - Troféu Luiz Alberto Villas Boas Nascimento - Liga Mageense de Desportos - 1997;
 II° Torneio Pré-Mirim - Campeão Fera da Bala - 2006;
 Campeão do Torneio Início - Liga Mageense de Desportos - 2005;

 Ver também 
 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

 Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro''. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Rio Janeiro
Clubes de futebol fundados em 2001
Fundações no Rio de Janeiro em 2001